Тианна (, ) — бывшая американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards, член зала славы AVN с 2002 года.

Биография 
Родилась 30 ноября 1963 года. Дебютировала в порноиндустрии в возрасте 26 лет, в 1989 году. Снималась для таких студий, как Evil Angel, VCA Pictures, Elegant Angel, Vivid, Gourmet/GVC, Caballero, Canyon Video, Magma, Exquisite, Metro, Marlowe Sales, Bizarre Video и других.

В год своего дебюта в индустрии выделилась ролью в The Adventures of Buttman, одном из самых выдающихся фильмов студии Evil Angel режиссёра Джона Стальяно, который также сыграл славную роль. Тианна выступила в сценах Бионкой, Трейси Адамс, Рэнди Спирсом и Томом Байроном. Сам Стальяно выделил в этом фильме «неповторимый стиль» Тианны.

В 1991 году была впервые номинирована на AVN Awards — обе в категории «лучшая групповая лесбийская сцена» за фильмы Between the Cheeks 2 и Ghost Lusters. В следующем, 1992 году, получила первую награду AVN Awards в категории «лучшая сцена стриптиза» за Indian Summer 1 & 2.

1994 год стал ещё более удачным, Тианна получила три премии AVN Awards: в категориях «Лучшая актриса второго плана» и «Лучшая сцена стриптиза» за Justine  и «Лучшая групповая лесбийская сцена» за Buttslammers 2.

Ушла в отставку в 1995 году, снявшись в общей сложности в 189 фильмах.

Награды и номинации

Личная жизнь 
Состояла в браке с режиссёром и продюсером Патриком Коллинзом.

Избранная фильмография 
 All American Girl,
 Backdoor to Russia 2,
 Corruption,
 Deep Throat 4,
 Easy Way Out,
 Gang Bangs 2,
 Honey Drippers,
 Last Temptation,
 New Barbarians,
 Pony Girls,
 Totally Tianna,
 Wet N Working.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Члены Зала славы AVN
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами